Vimana – drugi (obok Gouryelli) wspólny projekt muzyczny Ferrego Corstena i DJ-a Tiësto.
 Wimana – w Indiach wysoki budynek świątynny lub pałac władcy; również mitologiczny latający pojazd